Acer har flere betydninger:
 Acer Inc. – en computer- og elektronikproducent fra Taiwan
 Løn-slægten – planteslægt af løvtræer med det latinske navn Acer